Влади́мир Никола́евич Овчи́нников:
 Овчинников, Владимир Николаевич (род. 1951) — советский и российский боксёр, тренер по боксу;
 Овчинников, Владимир Николаевич (1962—2023) — российский звукорежиссёр, музыкальный продюсер.